Pískování má více významů:

 Pískování (golf)
 Tryskání, otryskávání, úprava povrchu materiálu
 Pískování (kolejová doprava) – prostředek zvýšení adheze
 Posyp chodníků a vozovek